LPS puede referirse:
 Escuelas Públicas de Littleton (Littleton Public Schools)
 Lexington Public Schools (EN)